El término «Acrania» hace referencia diversas bandas:

 Acrania, banda británica;
 Acrania, banda mexicana;